Мікель Артета (ісп. Mikel Arteta Amatriain; нар. 26 березня 1982 року, Сан-Себастьян, Іспанія) — іспанський футболіст, півзахисник. 
 Вітале II Мікель (італ. Vitale II Michel) — 38-й венеціанський дож.
 Мікель Оярсабаль  (ісп. Mikel Oyarzabal, нар. 21 квітня 1997, Ейбар) — іспанський футболіст, нападник клубу «Реал Сосьєдад» та національної збірної Іспанії.
 Мікель Везга (ісп. Mikel Vesga, нар. 21 травня 1993, Віторія-Гастейс, Іспанія) — іспанський футболіст, півзахисник клубу «Атлетік Більбао».
 Мікель Баленсіага (ісп. Mikel Balenziaga, нар. 29 лютого 1988, Сумаррага) — іспанський футболіст, захисник клубу «Атлетік Більбао». 
 Мікель Брунет Мікель, ісп. Miquel Brunet Miquel (*6 січня 1919(19190106), Манакор — †29 березня 2007) — іспанський художник і карикатурист. 
 Мікель Сан Хосе (ісп. Mikel San José, нар. 30 травня 1989, Памплона) — іспанський футболіст, захисник клубу «Атлетік Більбао» та національної збірної Іспанії.
 Мікель Арруабаррена, Мікель Арруабаррена Аранбіде (нар. 9 лютого 1983, Толоса, Іспанія) — іспанський футболіст, нападник футбольної команди «Ейбар» з однойменного міста.
 Мікель Ріко (ісп. Mikel Rico Moreno, нар. 4 листопада 1984, Аррігорріага) — іспанський футболіст, півзахисник клубу «Атлетік Більбао». 
 Мікель Вільянуева (ісп. Mikel Villanueva, нар. 14 квітня 1993, Сан-Крістобаль) — венесуельський футболіст, захисник іспанського клубу «Малага». 
 Мікель Лабоа (*15 червня 1934 р., Пасая, Країна Басків, Іспанія — 1 грудня 2008 р., Сан-Себастьян, Країна Басків, Іспанія), — видатний баскський співак.
 Мікель Крусафонт і Пайро (кат. Miquel Crusafont i Pairó; Сабадель, Каталонія, 1910 — 1983) — каталонський палеонтолог.

Див. також
 Мікелі